François Morel ist der Name folgender Personen:

* François Morel (Biologe) (1923–2007), französischer Biologe
 François Morel (Komponist) (1926–2018), kanadischer Komponist, Dirigent und Pianist
 François M. M. Morel (* 1944), französischer Geochemiker und Biochemiker
 François Morel (Schauspieler) (* 1959), französischer Schauspieler